Ву́лиця Гончаро́ва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Список 
 Вулиця Гончарова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Гончарова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Гончарова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Гончарова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Гончарова — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Гончарова — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Гончарова — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Гончарова — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Гончарова — вулиця в місті Херсон.

Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Вінниця.
Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Миколаївська у місті Ізмаїл.
 Вулиця Гончарова — зникла вулиця Києва, у Московському районі.
Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Кубійовича в місті Львів.
Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Костя Шишка у місті Луцьк.
 Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Бориса Жолкова в місті Одеса.
Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Олександра Храпаченка у місті Рівне.
Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Валерія Лобановського в місті Сокиряни.
Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Микити Годованця в місті Хмельницький.
Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Чернівці.
 Вулиця Гончарова — колишня назва Ремзаводської вулиці в місті Чернігів.
Вулиця Гончарова — колишня назва Музівської вулиці в місті Шепетівка.
Вулиця Гончарова — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Шостка.

Див. також 
 Провулок Гончарова

Вулиці, названі на честь людей